Waalko Jans Dingemans sr. (1873-1925)
 Waalko Jans Dingemans jr. (1912-1991)